Punta Soffia ist der Name folgender Landspitzen in der Antarktis:

 Punta Soffia (Bryde-Insel)
 Punta Soffia (Trinity-Halbinsel)